La tavola periodica verticale è una disposizione alternativa della tavola periodica, che si estende verticalmente incorporando lantanidi e attinoidi nel blocco principale.

Codifica dei colori per i numeri atomici (riferite a condizioni di temperatura e pressione standard):
 gli elementi numerati in blu sono liquidi
 quelli in verde, sono gas
 quelli in nero, sono solidi
 quelli in rosso sono sintetici, tutti solidi
 quelli in grigio non sono ancora stati scoperti

Voci correlate
Tavola periodica degli elementi

Tavola periodica verticale